Riemberg steht für
 Riemberg (Wolsberge),(109 m), einer der Wolsberge in Rhein-Sieg-Kreis
 Riemberg (Gangkofen), Gemeindeteil von Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn
 Riemberg (im Kreis Wohlau), deutscher Name von Rościsławice in der Gmina Oborniki Śląskie, Polen